CAx é um termo que descreve um vasto uso da tecnologia informática para auxiliar na concepção, análise e fabrico da maioria dos produtos.

As ferramentas CAx incluem vários aspectos tais como CAD Computer-Aided Design system (designer assistido por computado), CAM computer-aided manufacturing system (sistemas de fabrico assistido por computador), CAE computer-aided engineering analysis system (sistemas de engenharia e análise auxiliada por computadores, PLM Product Lifecycle Management (gerir ciclo de vida do produto), incluindo a concepção e análise utilizada pela FEA Finite Element Analysis (análise de determinados elementos), fabricação, planeamento, produção, teste de laboratório utilizando modelos virtuais para o efeito, visualização e documentação de apoio a concepção do produto.

CAx é por isso um conceito que engloba uma vasta gama de processos, só limitada pela existência ou não dos mesmos, ou pela possibilidade que as marcas tenham ou não em torná-los possíveis.

Lista de alguns conceitos que incorporam o CAx 
Computer-Aided Design system (CAD) (desenho assistido por computador);
Computer-aided architectural design (CAAD) (concepção arquitectónica assistida por computador);
Computer-aided design and drafting (CADD) (desenho e elaboração assistida por computador);
Computer-aided drafting (CAD) (elaboração assistida por computador);
Computer-aided Electrical and Electronic design (ECAD) (desenho eléctrico e electrónico assistido por computador);
Computer-aided industrial design (CAID) (desenho industrial assistido por computador);

Computer-Aided Diagnostics (CAD/NDE) (diagnostico assistido por computador);
Computer-Aided Engineering analysis system (CAE/MCAE) (sistemas de analise de engenharias assistida por computador);
Computer-Aided Issue Resolution system (CAIR) (sistemas de resolução assistidos por computador);
Computer-Aided Manufacturing Capability system (CAMC) (compatibilidade de sistemas assistidos por computador);
Computer-Aided Manufacturing system (CAM) (fabrico assistido por computador);
Computer-Aided Material Information system (CAMI) (sistemas de informação de material assistidos por computador);
Computer-Aided Planning (CAP) (planejamento assistido por computador);
Computer-Aided Package Selection system (CAPS) (selecção de sistemas assistidos por computador);
Computer-Aided Process Planning (CAPP) (processo de planeamento e concepção assistida por computador);
Computer-Aided Quality Assurance (CAQ) (garantia de qualidade assistida por computador);
Computer-Aided Reporting (CAR) (relatórios assistidos por computador);
Computer-Aided Requirements capture system (CAR) (sistemas de captação de requisitos assistido por computador);
Computer-Aided Rule Definition system (CARD) (sistema de definição de regras assistidas por computador);
Computer-Aided Rule Execution system (CARE) (sistema se execução de regras assistidas por computador) ;
Computer-Aided Software Engineering (CASE) (sistemas de engenharia assistidos por computador);
Component Information System (CIS) (componentes de sistemas de informação);
Coordinate measurement system (CMM) (coordenador de sistemas de informação);
Electronic Design Automation system (EDA) (desenho de sistemas de automação electrónicos);
Enterprise Resource Planning (ERP) (planeamento de resultados da empresa);
Knowledge Based Engineering (KBE) (conhecimento baseado em engenharias);
Manufacturing Process Management (MPM) (gerir processo de fabrico);
Manufacturing Process Planning System (MPPS) (sistemas de planeamento de processo de fabrico);
Product Data Management system (PDM) (sistema de gestão de dados dos produtos)
Product Lifecycle Management (PLM) (gestão do ciclo de vida do produto);
Production Planning and Control (PPC) (planejamento e controle da produção);
Reverse engineering (RE) (opções de engenharia).

A lista está longe de ser completa. A paisagem futura é muito dinâmica, quase todos os meses aparecem novas empresas, sociedades antigas a sair do negócio, e a união e divisão empresas para desenvolverem novos produtos. Eventualmente, alguns nomes desaparecem do mercado para  reaparecerem novamente mais tarde.

Ligações externas
MACAO-a journey into CAx interoperability and collaborative design (abstract)

A Utilização das Normas Step nos Sistemas CAD/CAM para Integração entre fornecedores do setor automotivo.

Ciência da computação
Tecnologia da informação